Le gynécée est le terme utilisé pour désigner l'appartement des femmes dans les maisons grecques et romaines.

 En botanique, le gynécée est l'autre nom du pistil.